Jan Jeleński (dziennikarz)
 Jan Jeleński (konfederat targowicki)

Zobacz też 
 Ján Jelenský